Mozbot est un moteur de recherche sur Internet basé sur le moteur de Google, tout en proposant des fonctionnalités supplémentaires. Le projet Mozbot a été lancé par Olivier Andrieu, fondateur de la société. Il a par la suite collaboré avec les sociétés Abondance, Raynette et Brioude Internet finaliser le moteur de recherche.

Histoire 
Mozbot est le nom d'un robot IRC développé par Mozilla dont l'emprunt a été autorisé par un contrat avec la société. La finalisation de ce moteur de recherche fait suite au projet Reacteur qui a été créé en 2003.

2018 : Le moteur Mozbot n'est plus en service tout comme Koogel le moteur alsacien.

Services
Mozbot propose les mêmes résultats que le moteur de recherche Google, mais il proposait depuis 2006 :

 la liste noire : pour ne pas faire réapparaître un lien lors des recherches suivantes ;
 le favori rapide : enregistre en un clic le lien sélectionné par l'utilisateur ;
 le choix de la couleur de l'interface ;
 le choix du domaine de recherche par défaut ;
 l'affichage des 20 dernières requêtes effectuées ;
 l'affichage de copies d'écran des sites ;
 un correcteur orthographique ;
 des propositions de requêtes connexes ;
 des informations connexes sur le site (fournies par Alexa) ;
 les statistiques sur la fréquence de saisie de la requête.

Par ces ajouts, les sociétés avaient pour objectif d'atteindre les 10 millions de requêtes en 2005, afin d'être présent dans le top 10 des moteurs de recherche français. Toutes ces fonctions ont été supprimées en février 2009 à la demande de Google.

Liens externes
 Le site de Mozbot

Notes et références 

Moteur de recherche (service)
Google